Ахма́товская у́лица — одна из улиц исторического района Белый город в центральной части Астрахани, проходит с запада на восток, начинаясь около стен Астраханского кремля от улицы Тредиаковского. Отрезок Ахматовской улицы вдоль Братского сада, на котором расположены дома с первого по седьмой, — пешеходный, от проезжей части улицы Тредиаковского отделён лестницей. Далее Ахматовская пересекает пешеходную часть улицы Кирова («Арбат»), после которой продолжается уже с проезжей частью, пересекает Театральный переулок и заканчивается у улицы Володарского напротив филармонии.

История 
В отличие от одноимённой Ахматовской улицы в Пушкине, астраханская Ахматовская не имеет отношения к поэтессе Анне Ахматовой — улица получила это название задолго до её рождения, оно было зафиксировано как уже существующее и утверждено в 1837 году. Это название отсылает к богатому местному роду Ахматовых, владевшему землями в районе современного села Началово (в те времена носило название Черепаха). В 1920 году улица была переименована в честь революционера Степана Халтурина, историческое название было возвращено постановлением мэра Астрахани в 2007 году.

Застройка 
 дом 5 —  Дом шапошникова
 дом 7/14 —  Войсковое правление астраханского казачьего войска

Галерея

Примечания 

Улицы Астрахани